Xingtai kan avse följande platser i Kina:

 Xingtai – stad på prefekturnivå, Hebei-provinsen
 Xingtai, Xingtai – härad under föregående
 Xingtai Dalian Airport  – flygplats